Amerikai Egyesült Államok
 Haines (Alaszka)
 Haines (Kalifornia)
 Haines (Oregon)
 Haines (Pennsylvania)
 Haines City
 Haines megye
 Haines vízesés
 Antarktisz
 Haines gleccser
 Haines-hegység
 Ausztrália
 Haines (Ausztrália)
 Kanada
 Haines Junction